Умайя, также Омайя, Омейя () — арабское мужское имя. Уменьшительная форма от слова амат, в переводе означает «маленькая рабыня».
 Бану Умайя, или Омейяды — династия халифов (VII—XI века).
 Умайя ибн Абд Шамс — основатель династии Омейядов.
 Умайя ибн Абу-с-Сальт (ум. 630) — доисламский арабский поэт из племени сакифа.
 Умайя ибн Халаф — отец сахаба Сафвана ибн Умайя.
 Умайя — женское имя
 Умайя, также Умай, Ымай — древнее женское божество тюркских народов.
 Умайя, также Омайя — футбольный клуб (Сирия).

Примечания